Schruth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schruth (1872–1946), deutscher Uhrmacher, Redakteur und Heimatforscher
 Peter Schruth (* 1952), deutscher Jurist, Sozialpädagoge und Hochschullehrer